Лійга 2017—2018 () — 43-й сезон Лійги.  Чемпіонат стартував 8 вересня 2017, а фінішував 26 квітня 2018. Свій восьмий титул чемпіона здобув клуб «Кярпят».

Клуби

Турнірна таблиця

Плей-оф

Попередній етап 
 СайПа — Пеліканс — 2:1 (4:2, 0:3, 3:2 ОТ)
 Ессят — Лукко — 2:0 (2:1, 3:2 ОТ)

Основний етап 

Матч за 3-є місце 
 ТПС — ГІФК 0:1

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль на eurohockey  
 Лійга на scoresway 

2018
Фінляндія
Фінляндія
2017 у Фінляндії‎
2018 у Фінляндії